49 – rok
 49 p.n.e.
 49 (liczba)